Justus van Maurik sr., was een Nederlandse sigarenmaker
Justus van Maurik jr., de kleinzoon
Justus van Maurik (sigaren) is een door de eerstgenoemde Van Maurik opgericht sigarenmerk dat nog steeds bestaat